les frères Alonzo et Giuseppe Antonio Avondo, peintres restaurateurs de tableaux du  en Piémont.
  Vittorio Avondo, peintre italien du  en Piémont.